Carlos María Domínguez hace referencia a:

 Carlos María Domínguez, escritor, editor y periodista argentino
 Carlos María Domínguez, eclesiástico argentino